Il virginiano (The Virginian) – romanzo del 1902 di Owen Wister
Il virginiano (The Virginian) – film del 1946 diretto da Stuart Gilmore
Il virginiano (The Virginian) – serie tv statunitense dal 1962 al 1971 prodotto della NBC